Конюково — деревня в Бардымском районе Пермского края. Входит в состав Елпачихинского сельского поселения.

По результатам переписи 2010 года численность населения составила 116 человек, в том числе 46 мужчин и 70 женщин.

В 2005 году численность населения составляла 153 человека.

Находится примерно в 15 км к северу от центра села Барда.

Примечания  

 

Населённые пункты Бардымского района